Buzen pode ser:

Buzen (Fukuoka) - cidade na prefeitura de Fukuoka, Japão
Província de Buzen - antiga província do Japão

Desambiguação